Dit is de wereldranglijst van juni 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 juni 1997.

Mannen 06